Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2012 bylo 3. ročníkem ME v malém fotbalu a konalo se v Moldavsku v Kišiněvě v období od 21. do 23. září 2012. Účastnilo se ho 16 týmů, které byly rozděleny do 4 skupin po 4 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze první a druhý celek. Vyřazovací fáze zahrnovala 8 zápasů. Nováčky turnaje byly týmy Německa, Slovinska, Chorvatska, Izraele, Černé Hory, Anglie, Itálie, Kazachstánu a Turecka. Ve finále zvítězili reprezentanti Rumunska, kteří porazili výběr Černé Hory 2:1.

Stadion 
Mistrovství se odehrálo na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Kišiněv Náměstí Opera (Kišiněv).

Skupinová fáze

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Skupina C 

|}

Skupina D 

|}

Vyřazovací fáze

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Reference 

2012
Malá kopaná v roce 2012
Sport v Evropě v roce 2012
Malá kopaná v Moldavsku
Sport v Kišiněvě